Jesús María bzw. Jesus Maria bezeichnet:

 Jesús María (Argentinien), Stadt in der argentinischen Provinz Córdoba
 Jesús María (Kolumbien), Ort im kolumbianischen Departamento Santander
 Jesús María (Aguascalientes), Stadt in Mexiko
 Jesús María (Nayarit), Ort in Mexiko
 Jesús María (Guayas), Ort und Parroquia rural in der Provinz Guayas in Ecuador
 Jesus Maria (Kalifornien)
 Villa Jesús María, Ort in Mexiko (Baja California)
 Distrikt Jesús María, Bezirk in der peruanischen Provinz Lima
 Río Jesús María, Fluss in Costa Rica

 Distrikt Jesús María, Peru